Twelve (トゥエルヴ) Tueruvu es un personaje ficticio de la saga de videojuegos de lucha Street Fighter. Su primera aparición fue en 1999 en Street Fighter III: 3rd Strike.

Historia 
Twelve es uno de muchos prototipos del «G-Project», una nueva línea de fabricación de mutantes incapaces de conservar su memoria. El proyecto de fabricación de mutantes fue encabezado por el Dr. Kure y Urien después de la creación de Necro, buscando crear al soldado perfecto. 

Twelve participó en el torneo de 3rd Strike para conocer su eficacia de combate y con el objetivo de localizar y eliminar a Necro y Effie.

Apariencia 
Twelve tiene piel completamente blanca y su cuerpo parece tener una consistencia gelatinosa que le permite cambiar de forma. Tiene la capacidad de convertirse en cualquier otro peleador, copiando sus habilidades y superpoderes por unos pocos segundos, asimismo puede hacerse invisible y utiliza su capacidad mórfica para detonar ataques devastadores emulando con sus extremidades toda clase de armas cortantes.

Personajes de Street Fighter

Personajes similares en otros videojuegos 
Las habilidades de Twelve son similares a las de Mokujin y Combot, de la serie de videojuegos de lucha Tekken, y a las de Shang Tsung. de la serie de videojuegos de lucha Mortal Kombat, al ser personajes capaces de replicar las habilidades otros personajes.

Twelve tiene un diseño similar al personaje Ace de Street Fighter EX3, que forma parte de la versión definitiva de los personajes Cycloid Gamma y Cycloid Beta, aparecidos en entregas anteriores. Ace puede usar técnicas de otros luchadores y personalizarlas a voluntad así como desarrollar y aprender las suyas propias, volviéndose una máquina de matar sin precedentes.